Красиво жить не запретишь — устойчивое выражение, применяется в отношении человека, живущего не по средствам, а также:
 «Красиво жить не запретишь» — альтернативное название британского ситкома «Absolutely Fabulous»
 «Красиво жить не запретишь» — советский художественный фильм 1982 года.
 «Красиво жить не запретишь» — российский художественный фильм 2008 года.